Kingery ist der Familienname folgender Personen:

 Myrom Kingery, US-amerikanischer Schauspieler
 W. David Kingery (1926–2000), US-amerikanischer Materialwissenschaftler